Гібіскус китайський, Гібі́скус кита́йський, або кита́йська троя́нда (Hibiscus rosa-sinensis) — багаторічна рослина родини Мальвових.
 Гібіск, Гібіскус — рід рослин родини Мальвових.
 Гібіскус (газове родовище), Гібіскус — офшорне газове родовище в Карибському морі поблизу узбережжя Тринідаду і Тобаго.
 Гібіскус сирійський, Гібі́скус сирі́йський (Hibiscus syriacus) — багаторічна рослина родини Мальвових.